A 2008-as olasz nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt a Mugello Circuiten rendezték június 1-jén.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Olasz
Motorversenyzés Olaszországban